Истарска жупанија је најзападнија хрватска жупанија која укључује и највећи део Истарског полуострва (2820 од 3.160 -{km²}-). Административно средиште је Пазин.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 195.794 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 208.055 становника.

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Види још 
 Списак насељених места у Истарској жупанији
 Красна земљо

Референце

Спољашње везе